Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000 de Sydney se déroulent du 19 au  au sein du NSW Tennis Centre, sur des courts en dur (Rebound Ace).

Podiums

Tableau des médailles par pays

Format 
Les tableaux de simple sont composés chacun de 64 joueurs et les tableaux de double sont composés de 32 équipes. Les rencontres se déroulent au meilleur des trois manches, à l'exception des finales hommes (simple et double) qui se disputent au meilleur des cinq sets.

Chaque rencontre est à élimination directe. Les deux perdants des demi-finales se rencontrent dans un match pour la médaille de bronze.

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique